Busti ist:

Familienname folgender Personen:
Agostino Busti alias Bambaja (1483–1548), italienischer Bildhauer der Renaissance
Roberto Busti (* 1940), Bischof von Mantua

Ortsname:
 Busti (New York), eine Town in New York
 Busti (CDP), ein Census-designated place ebenda